Le Community Shield 2021 est la  édition de la Supercoupe d'Angleterre de football, épreuve qui oppose le champion d'Angleterre au vainqueur de la Coupe d'Angleterre. La rencontre oppose Manchester City, vainqueur du Championnat d'Angleterre 2020-2021, à Leicester City, vainqueur de la Coupe d'Angleterre 2020-2021.

Le match, qui se tient le 7 août 2021 au stade de Wembley à Londres, se conclut sur la victoire de Leicester City sur le score de 1-0.

Feuille de match

Notes et références 

2021
Compétition de football à Londres
Angleterre
Football
Face-à-face du Manchester City Football Club
Face-à-face du Leicester City FC
Football en Angleterre en 2021